Asterismo – qualunque gruppo di stelle visibile nel cielo notturno
 Asterismo (effetto ottico) – effetto ottico
 Asterismo (punteggiatura) – carattere tipografico